Dickinson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Dickinson County (Iowa)
 Dickinson County (Kansas)
 Dickinson County (Michigan)